Амурск () е град в Хабаровски край, Русия. Разположен е на брега на река Амур, 45 km южно от Комсомолск на Амур. Административен център е на Амурски район. Към 2016 г. има население от 40 587 души.

История 
Селището е основано през 1958 г. като Падали-Восточное във връзка с откриването на комбинат за производство на целулоза и картон. През 1978 г. получава статут на град. През 1965 г. заработва Амурската ТЕЦ, а през 1983 г. е открит завод за мебели.

Население

Климат

Икономика 
Промишлени отрасли развити тук са целулозно-хартиената, химическата, дърводобивната и машиностроителната промишленост. Отделно Амурската ТЕЦ произвежда електроенергия за околността.

Източници 

Градове в Хабаровски край